Vieni con me – singolo dei Paps'n'Skar del 2005
 Vieni con me – singolo di Chiara Galiazzo del 2013
 Vieni con me – singolo di Rocco Hunt del 2014